Братья Брайаны — победители турнира.

Роджер Федерер и Станислас Вавринка защищали свой титул, но проиграли во втором круге.

Призёры

Общая информация 
Боб и Майк Брайаны сыграли за турнир 11 сетов и 7 из них завершались тай-брейками. Шесть из них братья выиграли, а единственный проигранный сет пришёлся на матч первого круга против бразильцев (это же единственный проигранный американцами за весь турнир сет).

Благодаря этому титулу Боб и Майк собрали карьерный Золотой шлем (титулы на всех турнирах Большого шлема и золотая медаль на Олимпиаде) в мужском парном разряде.

Леандер Паес благодаря участию в этом турнире сыграл на своей шестой Олимпиаде. Впервые он сыграл на подобных соревнованиях в 19 лет в Барселоне.

Посев 

<ol start="1">
 ''' Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Микаэль Льодра /  Жо-Вильфрид Тсонга (Финал)
  Янко Типсаревич /  Ненад Зимонич (Четвертьфинал)
   Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский (Первый раунд)

<ol start="5">
  Томаш Бердых /  Радек Штепанек (Второй раунд)
  Роджер Федерер /  Станислас Вавринка (Второй раунд)
  Махеш Бхупати /  Рохан Бопанна (Второй раунд)
  Новак Джокович /  Виктор Троицки (Первый раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) 

<ol start="1">
  Кэй Нисикори /  Го Соэда (Первый раунд)
  Йонатан Эрлих /  Энди Рам ''(Четвертьфинал)
  Николай Давыденко /  Михаил Южный (Второй раунд)
  Хуан Себастьян Кабаль /  Сантьяго Хиральдо (Первый раунд)

<ol start="5">
  Давид Налбандян /  Эдуардо Шванк (Первый раунд)
  Адриан Унгур /  Хория Текэу (Первый раунд)
  Мартин Клижан /  Лукаш Лацко (Первый раунд)
  Томас Беллуччи /  Андре Са (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки